Sezon 2005/2006 był 67. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Sezon rozpoczął się 27 sierpnia 2005, a zakończył 13 maja 2006. Tytułu nie obroniła drużyna KF Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół KS Elbasani. Tytuł króla strzelców zdobył Hamdi Salihi, który w barwach klubu KF Tirana strzelił 28 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
 17 maja 2006, Tirana:Teuta Durrës - Skënderbeu Korcza 1 - 0

Zespół Teuta Durrës utrzymał się w 1. lidze, natomiast drużyna Skënderbeu Korcza z niej spadła.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
2005 w Albanii
2006 w Albanii